De l'autre côté du miroir () est un roman de Lewis Carroll (1871). Il a notamment inspiré :
 De l'autre côté du miroir, un dessin animé de Mickey Mouse réalisé en 1936 ;
 De l'autre côté du miroir, pièce de téléthéâtre québécoise (1977).

De l'autre côté du miroir est une émission télévisée de Patrick Sébastien diffusée en 2003.

Voir aussi 
 À travers le miroir